Ратьзя:

 Ратьзя — город во Вьетнаме.
 Ратьзя (бухта) — бухта у города Ратьзя.
 Ратьзя (аэропорт) — аэропорт города Ратьзя.